The Lady or the Tiger è un album di Toyah Willcox e del chitarrista Robert Fripp, conosciuto per il suo lavoro con il gruppo rock progressivo King Crimson, pubblicato nel 1986.

Il brano che dà il titolo all'album è il testo in musica del racconto The Lady or the Tiger? di Frank R. Stockton.

Tracce
Lato A
The Lady or the Tiger - 1:14
The Discourager of Esitancy - 2:23

Formazione
Robert Fripp — Chitarra, tastiera, basso, percussioni
Toyah Willcox - voce, chitarra

Note